Клубника  (от др.-рус. «клуб» — «клубок, шарообразное тело») — многозначный термин:

 Клубника — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые.
 Клубника (станция) — железнодорожная станция Южно-Уральской железной дороги.

См. также 
 Клубничка
 Клубничное дерево